Lobgesang bezeichnet

 eine Hymne (Hymnus)
 Lobgesang (Mendelssohn), eine Sinfoniekantate von Felix Mendelssohn Bartholdy